Tajna Crne Kutije (The Best Of) je dupli album koji sadrži najbolje pjesme Tram 11. Album je izdan 2003. godine. Prvi disk sadrži Tram 11 najveće hitove i 4 nove pjesme (Šta ćeš sad, Veliki odmor, Mi Smo Tu i Bomba), a drugi disk sadrži uglavnom rijetke i neobjavljene pjesme.

Popis pjesama

CD 1

CD 2

Albumi sastava Tram 11
Albumi iz 2003.